La princesa Augusta Sofía del Reino Unido (8 de noviembre de 1768 - 22 de septiembre de 1840) fue la sexta hija de Jorge III del Reino Unido y Carlota de Mecklemburgo-Strelitz.

Infancia y adolescencia 

La princesa Augusta Sofía, sexta hija de Jorge III y Carlota de Mecklemburgo-Strelitz nació en el palacio de Buckingham. Su padre deseaba ardientemente que el bebé fuera una niña.

La princesa fue bautizada el 6 de diciembre de 1768 por el arzobispo de Canterbury en la Sala del Gran Consejo del palacio de St. James. Cuando solo contaba un mes de edad, lady Mary Coke declaró que la princesa era «la criatura más bella que había visto jamás».

La princesa Augusta era la mediana del trío compuesto por ella, su hermana mayor Carlota (nacida en 1766) y su hermana menor Isabel (nacida en 1770). En 1771, Carlota y Augusta comenzaron a recibir clases en el palacio de Kew bajo la supervisión de lady Charlotte Finch y miss Planta. Las princesas y sus hermanos, que habían estado muy unidos, dejaron prácticamente de verse, excepto cuando se encontraban durante sus paseos diarios. En 1774, su educación pasó a ser responsabilidad de Martha Goldsworthy. Las princesas recibieron la educación que entonces se consideraba adecuada para las niñas: modales, música, danza y artes, aunque su madre se aseguró de que también aprendieran inglés, francés, alemán, geografía y de que tuvieran institutrices muy cultivadas.

La princesa Augusta era la favorita de su gobernanta miss Planta, que la consideraba «la más bella de las princesas», aunque comparada con su hermana mayor, era «inmadura», además de ser tan tímida que tartamudeaba ante las personas que no conocía. Desde pequeña, Augusta estaba obsesionada con ser buena y aunque en ocasiones cometía travesuras, solía ser una niña tranquila y muy familiar. Al igual que sus hermanas, Augusta vivía tan aislada del mundo exterior que sus únicos amigos eran sus asistentes, con quienes mantuvo una correspondencia frecuente.

En 1782, Augusta debutó en las celebraciones del cumpleaños de su padre. Como seguían aterrándole las multitudes, su madre no le habló de la presentación hasta dos días antes. Ese mismo año murió su hermano menor, Alfredo, y unos meses después también falleció el pequeño Octavio. Augusta pronto tuvo otra hermana, Amelia, que fue la última hija de los reyes y nació en agosto de 1783. Aunque el nacimiento de Amelia no eliminó el dolor de perder a sus hermanos, Augusta no se obsesionó con sus muertes, como hizo su padre.

Durante su adolescencia, las tres princesas pasaban mucho tiempo con sus padres, a los que acompañaban en la corte, y sus lecciones dejaron de ser académicas para centrarse en la música y las bellas artes. En la corte conoció a personajes como la actriz Sarah Siddons y el presidente estadounidense John Adams. Aun con una vida social tan intensa, Augusta prefería la vida doméstica, y disfrutaba de la compañía de sus hermanos pequeños, Ernesto, Augusto y Adolfo. También tenía una relación muy estrecha con su hermana Isabel, ya que Carlota era algo altiva por su posición de princesa real.

Juventud 
En julio de 1783, al aproximarse a la edad de contraer matrimonio, a Carlota y a Augusta se les asignó su primera dama de compañía. Aunque las princesas ya casi habían acabado sus estudios académicos, la reina insistía en que sus hijas no perdieran el tiempo, y se aseguraba de que pasaran horas estudiando música o arte, y aprendiendo distintos tipos de trabajos especializados con diferentes maestros. La familia real solía vestir muy sencillamente, lejos del esplendor de otras cortes. Como tenía seis hijas, los gastos de la reina en el guardarropa eran enormes, e intentaba ajustarse al presupuesto que se le daba. En esa nueva etapa de su vida, este gasto se incrementaba rápidamente: el gasto trimestral se estimaba en 2000 £, a las que había que añadir los sueldos de sus tutores y sirvientes.

En 1785, Augusta y Carlota alcanzaron la edad en que podían comenzar a considerarse novias potenciales para príncipes extranjeros. Ese año, el príncipe heredero de Dinamarca (futuro Federico VI) comunicó a Jorge III que daría preferencia a una princesa británica sobre cualquier otra posible novia. Parece ser que Federico pensaba más en Augusta que en ninguna otra de sus hermanas, pero el rey se negó a aceptar esta propuesta, alegando que tras la espantosa forma en que Cristián VII, padre de Federico, había tratado a su hermana Carolina, nunca enviaría a una de sus hijas a la corte danesa.

En 1797, Augusta recibió una propuesta de matrimonio del príncipe Federico Adolfo de Suecia que no contaba con la aprobación de la casa real sueca. Una princesa británica, sobre todo con una madre tan fértil, era muy deseable, pero el padre de Augusta siempre se mostró reticente a la hora de casar a sus hijas.

Vida adulta 
La reina Carlota la mantuvo a su lado, aislándola de la sociedad y convirtiéndola en una especie de dama de compañía hasta su muerte, diez días después del 50° cumpleaños de la princesa. Augusta nunca se casó ni tuvo hijos.

En 1828, Augusta dijo a un amigo: «Me avergonzaba oír que me llamaran princesa Augusta, y nunca pude convencerme de que lo era mientras vivió algún miembro de la Casa de Estuardo; pero tras la muerte del cardenal York en 1807, me sentí realmente la princesa Augusta».

Augusta murió el 22 de septiembre de 1840 en Clarence House, St. James, Londres, y fue enterrada en la Capilla de San Jorge del castillo de Windsor después de ser velada en Frogmore.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Reino Unido de la casa de Hannover
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)